Кубок Угорщини з футболу 2019–2020 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул ввосьме здобув Будапешт Гонвед.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 грудня 2019

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|11/19 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|12/19 лютого 2020

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|3/11 березня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/11 березня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|23/26 травня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Угорщини на soccerway

2019—2020
Угорщина
Угорщина
2019 в угорському спорті
2020 в угорському спорті